Forestiera är ett släkte av syrenväxter. Forestiera ingår i familjen syrenväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Syrenväxter
Forestiera